Alex Cross – personaggio letterario
 Alex Cross - La memoria del killer (Alex Cross) – film del 2012 diretto da Rob Cohen

Pagine correlate 
 Alexander Cross